Ла Пурисима има више значења:

 Ла Пурисима (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пурисима (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пурисима (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пурисима (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пурисима, Лос Пинос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пурисима (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пурисима (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пурисима, Лас Голондринас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пурисима, Ла Зака (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пурисима (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пурисима, Енрике Мичел (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Пурисима (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пурисима (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пурисима (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пурисима (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пурисима (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пурисима (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пурисима (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пурисима (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пурисима (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пурисима (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пурисима (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пурисима, Лос Гутијерез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пурисима (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пурисима, Ел Чарко (Сан Луис дел Кордеро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пурисима (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пурисима (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пурисима (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима, Ла Чарка (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима, Санто Нињо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Виљагран, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима, Диос ме Ајуда (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима, Буенависта (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пурисима (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пурисима (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пурисима, Лас Пењас (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пурисима (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пурисима (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пурисима (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима, Гвемез (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пурисима (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Педро Топилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пурисима (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пурисима (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пурисима (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пурисима (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пурисима (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пурисима, Гранха (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пурисима (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пурисима, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пурисима (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пурисима (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пурисима, Фраксион ла Пурисима (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пурисима (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пурисима, Аројо Гранде (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пурисима (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пурисима (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пурисима (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пурисима (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пурисима (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пурисима (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пурисима (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пурисима (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пурисима (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пурисима (Виљагран, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пурисима (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Пурисима, Ранчо (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Пурисима (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пурисима (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пурисима (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пурисима (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пурисима (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима, Охо дел Торо (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима, Херардо Инохоса Санта Круз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима, Ла Пурисима Сур (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пурисима (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику